Влашки език може да се отнася за:

 Румънски език
 Арумънски език
 Мъгленорумънски език
 Старорумънски език